Topônimos

 Vale Verde (Porto Seguro) — distrito do município de Porto Seguro, Bahia
 Vale Verde (Rio Grande do Sul) — município do Rio Grande do Sul
 Vale Verde (Timóteo) — bairro do município de Timóteo, Minas Gerais
 Vale Verde de Minas — distrito do município de Ipaba, Minas Gerais

Outros
Vale Verde (Marte) — região do planeta Marte

Desambiguações de topônimos